Вилфрид Петерс (; род. , коммуна Мол, округ Тюрнхаут, провинция Антверпен, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1986 - 2001 годах.  Участник летних Олимпийских игр 1996 года. Спортивный директор велокоманды  (с 2003 года).

Достижения 

 1984
 1-й — Этап 1а Triptyque ardennais
 1986
 1-й — Этап 7b Тур Бельгии (любители)
 2-й Triptyque ardennais — Генеральная классификация
 3-й Grand Prix Waregem
 9-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 1987
 3-й Гран-при Ефа Схеренса
 8-й Гран-при Марсельезы
 1988
 7-й Париж — Тур
 9-й Брабантсе Пейл
 1989
 3-й Grand Prix de la Libération (КГ)
 8-й Брабантсе Пейл
 1990
 1-й Гран-при Ефа Схеренса
 2-й Чемпионат Фландрии
 5-й E3 Харелбеке
 6-й Тур Лимбурга
 9-й Схелдепрейс
 1991
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 5-й Гран-при Раймонда Импаниса
 6-й Париж — Рубе
 8-й Дварс дор Фландерен
 10-й Этуаль де Бессеж — Генеральная классификация
 1992
 1-й Схал Селс
 2-й Тур Кёльна
 5-й Veenendaal–Veenendaal Classic
 1993
 1-й — Этап 4 (КГ) Тур де Франс
 1-й — Этап 2а (КГ) Dekra Open Stuttgart
 3-й Гран-при Ефа Схеренса
 4-й Дварс дор Фландерен
 1994
 1-й Гент — Вевельгем
 1-й — Этап 3 (КГ) Тур де Франс
 1-й — Этап 1 (КГ) Тур Средиземноморья
 8-й Гран-при Ефа Схеренса
 8-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 9-й Veenendaal–Veenendaal Classic
 1995
 1-й Flèche hesbignonne-Cras Avernas
 3-й Чемпионат Фландрии
 8-й Брабантсе Пейл
 9-й Дварс дор Фландерен
 1996
 1-й Три дня Западной Фландрии
 2-й Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 3-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 6-й Париж — Брюссель
 6-й Омлоп Хет Ниувсблад
 7-й Дварс дор Фландерен
 8-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 9-й Схелдепрейс
 10-й Эшборн — Франкфурт
 10-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1997
 1-й — Этап 1 Четыре дня Дюнкерка
 2-й Классика Гамбурга
 4-й Гран-при Фурми
 5-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 6-й E3 Харелбеке
 6-й Вуэльта Андалусии — Генеральная классификация
 1998
 1-й Натионале Слёйтингспрейс
 2-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 3-й Париж — Рубе
 3-й Вуэльта Майорки — Генеральная классификация
 4-й Брабантсе Пейл
 5-й Trofeo Sóller
 6-й Гран-при Фурми
 10-й Тур Фландрии
 10-й E3 Харелбеке
 1999
 1-й Три дня Западной Фландрии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2-й Париж — Рубе
 2-й Омлоп Хет Ниувсблад
 3-й Гран-при Зоттегема
 4-й Гран-при Эдди Меркса — Командная гонка
 2000
 3-й Натионале Слёйтингспрейс
 5-й Брабантсе Пейл
 7-й Гран-при Эдди Меркса — Командная гонка
 2001
 1-й Grand Prix Briek Schotte
 2-й Дварс дор Фландерен
 5-й Париж — Рубе

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Петерс, Вилфрид  на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года